Aterramento marítimo — porção de terra ou entulho com que se nivela ou alteia um terreno, onde antes havia mar ou água
 Aterro industrial — local de destinação final de resíduos sólidos produzidos por indústrias
 Aterro sanitário — local onde normalmente se recorre a um processo de eliminação de resíduos
 Rio Aterro — curso de água do estado da Paraíba, Brasil
 Aterro do Flamengo — nome popular do Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, na cidade do Rio de Janeiro
 Aterro (filme) — documentário longa-metragem brasileiro

Ver também 
 Aterramento

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos